Fascination označuje:
 Carnival Fascination (původně Fascination) – vyhlídková loď z roku 1994 třídy Fantasy
 Fascination Records – hudební vydavatelství
 „Okouzlení (Star Trek)“ (v originále „Fascination“) – epizoda sci-fi seriálu Star Trek: Stanice Deep Space Nine